Als Weltfußballer des Jahres 2019 werden die Gewinner folgender Auszeichnungen bezeichnet:

 Ballon d’Or 2019
 FIFA-Weltfußballer des Jahres 2019, siehe The Best FIFA Football Awards 2019